|-
| 131101 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131102 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131103 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131104 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131105 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131106 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131107 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131108 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131109 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131110 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131111 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131112 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131113 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131114 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131115 - || 2001 BN || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131116 - || 2001 BS || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131117 - ||  || 16 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131118 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131119 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131120 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131121 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131122 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131123 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131124 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131125 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131126 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131127 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131128 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131129 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131130 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131131 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131132 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131133 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131134 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131135 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131136 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131137 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131138 - ||  || 28 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131139 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131140 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131141 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131142 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131143 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131144 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131145 - ||  || 27 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131146 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131147 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131148 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131149 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131150 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131151 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131152 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131153 - ||  || 2 februarie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 131154 - ||  || 3 februarie 2001 ||  || J. Guarro
|-
| 131155 - ||  || 2 februarie 2001 || Farpoint || 
|-
| 131156 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131157 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131158 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131159 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131160 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131161 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131162 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131163 - ||  || 1 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131164 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131165 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131166 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131167 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131168 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131169 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131170 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131171 - ||  || 15 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131172 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131173 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131174 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131175 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131176 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131177 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131178 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131179 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131180 - ||  || 15 februarie 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 131181 - ||  || 15 februarie 2001 ||  || , 
|-
| 131182 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131183 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131184 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131185 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131186 Pauluckas || 2001 DS || 16 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 131187 - || 2001 DW || 16 februarie 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 131188 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131189 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131190 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131191 - ||  || 17 februarie 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 131192 - ||  || 16 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 131193 - ||  || 17 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 131194 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131195 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131196 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131197 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131198 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131199 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131200 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-